Laurium steht für:
 Laurium (auch Laurum), ein römisches Kohortenkastell am Niedergermanischen Limes
 Laurium (Michigan), ein Dorf im US-Bundesstaat Michigan